Hassan I Dam är en dammbyggnad i Marocko. Den ligger i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Hassan I Dam ligger  meter över havet.

Terrängen runt Hassan I Dam är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Hassan I Dam. Runt Hassan I Dam är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ouaoula,  km nordost om Hassan I Dam. Trakten runt Hassan I Dam består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Marocko